In Großweil bestehen zwei St.-Georgs-Kirchen:
 St. Georg (Großweil, alt), alte im Kern spätgotische Kirche
 St. Georg (Großweil, neu), neue, moderne Kirche, erbaut 1961